Shrek může znamenat:

 Shrek!, kniha, na které jsou založeny známé filmy
 Shrek (série)
 Shrek, animovaný film z roku 2001
 Shrek (postava), hlavní postava knihy i filmů
 Shrek (videohra), videohra vytvořená podle filmu
 Shrek (muzikál), broadwayský muzikál podle filmu

Podobné výrazy 
 Shreck – film z roku 1990
 Schreck – příjmení
 Johann Schreck (1576–1630) – německý vědec a misionář
 Julius Schreck (1898–1936) – německý nacista
 Schrek – příjmení
 Vítězslav Schrek (* 1970) – český politik a manažer